Роговая — топоним и фамилия женского рода:

Топонимы

Россия 
 Роговая — приток Керди в Рязанской области.
 Роговая — приток Боганиды в Красноярском крае.
 Роговая — деревня в городском округе Инта Республики Коми.

Украина 
 Роговая — село в Уманском районе Черкасской области.

Фамилии 
 Роговая, Катя (род. 1983) — музыкант, певица, автор песен, поэтесса.
 Роговая, Лариса Александровна (род. 1956) — российский историк.

См. также 
 Роговое
 Роговой